Tanatos (gr. Thanatos) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie śmierci
 Tanatos – popęd śmierci

Zobacz też 

 Thanatos – cykl obrazów Jacka Malczewskiego
 tanatoza – odruch zamierania, całkowite znieruchomienie zwierzęcia
 Thanateros – niemiecka grupa muzyczna
 Iluminaci Thanaterosa – okultystyczne stowarzyszenie